Pieve di San Marcello di Castiglione d'Orcia
Pieve di San Marcellino di Gaiole in Chianti
Pieve di San Marcello di San Marcello Pistoiese